Puerto Lumbreras är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Puerto Lumbreras ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Puerto Lumbreras är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Terrängen runt Puerto Lumbreras sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Puerto Lumbreras. Runt Puerto Lumbreras är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lorca,  km nordost om Puerto Lumbreras. Trakten runt Puerto Lumbreras består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i regionen Murcia